Haslach (ahd. hasala ‚Haselnuss‘ und aha ‚Fließgewässer‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Haslach im Kinzigtal, Stadt im Ortenaukreis
 Haslach an der Mühl, Gemeinde in Oberösterreich

Gemeindeteile in Deutschland:
 Haslach (Freiburg im Breisgau), Ortsteil der Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Haslach (Herrenberg), Ortsteil der Stadt Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Haslach (Oberkirch), Stadtteil und Dorf von Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Haslach (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Haslach (Villingen-Schwenningen), Ortsteil der Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Haslach (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Haslachsimonswald, Ortsteil der Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

 Haslach (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Haslach (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haslach (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Haslach (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haslach (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Haslach (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Haslach (Burggen), Ortsteil der Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Haslach (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haslach (Deuerling), Ortsteil der Gemeinde Deuerling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haslach (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Haslach (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haslach (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Haslach (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Haslach (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Haslach (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haslach (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haslach (Holzheim am Forst), Ortsteil der Gemeinde Holzheim am Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haslach (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Haslach (Irsee), Ortsteil des Marktes Irsee, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Haslach (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Haslach (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haslach (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haslach (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haslach (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Haslach (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haslach (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haslach (Sankt Oswald-Riedlhütte), Ortsteil der Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haslach (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Haslach (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haslach (Sielenbach), Ortsteil der Gemeinde Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Haslach (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Haslach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Haslach (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haslach (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Haslach (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haslach (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Haslach (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Haslach (Gemeinde Nappersdorf-Kammersdorf), Katastralgemeinde von Nappersdorf-Kammersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Haslach (Gemeinde St. Leonhard am Forst), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Haslach (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Haslach (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haslach (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft von Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haslach (Gemeinde Oberhofen), Ortschaft von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haslach (Gemeinde Oberschlierbach), Ort bei Oberschlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Haslach (Gemeinde St. Leonhard bei Freistadt), Ortschaft von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Haslach (Gemeinde Steinbach), Ortschaft von Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Haslach (Gemeinde Bramberg), Ort bei Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Haslach (Gemeinde Elsbethen), Ortschaft von Elsbethen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haslach (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haslach (Gemeinde Sankt Andrä), Ortsteil von Sankt Andrä im Lungau, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Haslach (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Haslach (Gemeinde Gleinstätten), Katastralgemeinde von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Haslach (Gemeinde Schladming), Weiler in der Gemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Haslach an der Stiefing, Ortschaft von Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Haslach (Gemeinde Rohrberg), Ortschaft von Rohrberg (Tirol), Bezirk Schwaz, Tirol
 Haslach (Gemeinde Stams), Dorf bei Stams, Bezirk Imst, Tirol

 Haslach (Dornbirn), Ortsteil der Stadt Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Haslach (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

weitere Ortsteile:
 Oberau-Haslach, Stadtviertel von Bozen in Südtirol

historisch:
 Widnau-Haslach, ehemalige Herrschaft, heute Gemeinden Widnau, Diepoldsau-Schmitter und Au SG, Kanton Sankt Gallen

Gewässer:
 Haslach, alternativer Unterlaufname der Haselbach (Bibert), rechter Zufluss der Bibert bei Münchzell (Markt Dietenhofen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Haslach (Ebrach), rechter Zufluss der Ebrach oder Geiselwinder Ebrach (zur Reichen Ebrach) bei Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Haslach (Reiche Ebrach), rechter Zufluss der Reichen Ebrach vor Elsendorf, Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Haslach (Rot), rechter Nebenfluss der Rot im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Haslach, Oberlaufname des Stubbach (Radmerbach), linker Oberlauf des Radmer Bachs (zum Erzbach) bis Radmer an der Stube, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Haslach (Untere Argen), rechter Zufluss der Unteren Argen bei Engelitz im Stadtteil Schomburg (Wangen im Allgäu), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Haslach (Wutach), rechter Nebenfluss der Wutach im Südschwarzwald bei Kappel, Gemeinde Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Haslach, Weiteres:
 Haslach-Kaltzeit, Haslach-Glazial, Kaltzeit des Pleistozäns

Siehe auch
 Burghaslach
 Großhaslach
 Häfnerhaslach
 Haßlach
 Haßlachbach
 Hażlach
 Hohenhaslach
 Kleinhaslach
 KZ-Außenlager Haslach im Kinzigtal
 Niederhaslach
 Oberhaslach